Сибил Бекторосоглу (, ) — турецкая певица армянского происхождения.

Биография 

Сибил Бекторосоглу родилась в Стамбуле, в армянской семье. С ранних лет занималась музыкой. Пела в хоре при уцелевшей Армянской церкви Стамбула «Сурб Вардананц».   — вспоминает Сибил.

По профессии Сибил — финансист, работает в одном из банков Стамбула. Однако, в ноябре 2010 года она выпустила свой альбом по названием «Сибил», в который, в числе прочих 12-ти песен, вошли композиции «Тер вогормя» и воспевающая средневековую армянскую державу «Киликия». Первой же песней альбома является песня «Письмо», написанная на основе произведения армянского писателя Ованеса Шираза «Увидеть Ани и умереть». Клип к песне «Письмо» был снят одним из наиболее известных турецких продюсеров Озкан Аксуларом, а его инструментальную часть исполнил известный стамбульский композитор армянского происхождения Ченк Ташкан (Мажак Тошикян). Выпущенный клип явился первым в истории Турции клипом на армянском языке, который показали музыкальные каналы Турции и государственный TRT. В 2012 году Сибил была награждена медалью признательности Республики Армения.

См. также 
 Сибил Бекторосоглу «Увидеть Ани и умереть»

Примечания

Ссылки